Серге́й Ива́нович Руде́нко (; , Харьков — 16 июля 1969, Ленинград) — российский и советский археолог, антрополог, этнолог, гидролог. Магистр географии (1917), доктор технических наук (1944), профессор (1919, 1950), действительный член Русского географического общества (1911), член Парижского антропологического общества (1914).

Биография 
В 1904—1910 гг. — студент естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.

В 1906 и 1907 годах совершил экспедицию по Башкирии, а 1908 году проводил этнографические исследования среди поволжских народов (чувашей, марийцев, мордвы), собирал экспонаты для Этнографического отделения Русского музея.

С 1910 года участвовал в работе картографической комиссии Русского географического общества. В ходе экспедиции по бассейну Оби изучал народ хантов. В Приуралье исследовал антропологию и этнографию башкир, а на юге Западной Сибири — алтайцев.

В 1913—1914 гг. — научная командировка. Посетил Италию, Францию, Турцию, Палестину, Египет; занимался в парижской . По возвращении в 1914 году избран профессором кафедры географии и антропологии Петербургского университета.

В 1917 году вошёл в состав Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран.

С 1919 по 1921 гг. — профессор кафедры географии Томского университета, декан физико-математического факультета.

С 1921 по 1954 гг. — профессор кафедры антропологии в Ленинградском университете. Одновременно работает заместителем директора Государственного Русского музея, где заведует этнографическим отделом.

В 1927—1930 гг. — руководитель Башкирской экспедиции АН СССР.

В 1930 году был арестован. До 1934 года находился на строительстве Беломорско-Балтийского канала.

В 1934–1938 сотрудник Ленинградского бюро Беломорско-Балтийского канала, в 1938–41 – Гидрологического института; занимался гидрологией (проектированием Соликамского гидроузла), в 1942 начальник отделения гидрометеослужбы Ленинградского фронта.

С 1942 в институте Истории материальной культуры  (зав. лабораторией археолог. технологии в 1953–67) и Институте этнографии АН СССР (зав. отделом антропологии), в 1944–50 в ЛГУ (проф.).  Доктор технических наук (1945).

1945 год — раскопки древнеберингийского поселения Кивак.

В 1947—1954 гг. руководитель археологической экспедиции в район Горного Алтая, обнаружившей пазырыкские захоронения. В 1965 году награждён Русским географическим обществом золотой медалью имени Петра Петровича Семёнова.

Основные работы 
 Список научных трудов С. И. Руденко
 Добывание огня трением у чувашей // МНТК. Т. I. — Спб.: 1911. — С. 61-68;
 Башкиры: Опыт этнологической монографии. Ч. 1. Физический тип башкир. — Пг., 1916; Ч. 2. Быт башкир. — Л., 1925;
 «Взгляд на антропологические отношения украинского народа» (в соавт. с И. Раковским, 1925);
 Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. — М.—Л., 1947;
 Горно-Алтайские находки и скифы. — М.—Л., 1952;
 Культура населения Горного Алтая в скифское время. — М.—Л., 1953.
 Башкиры: Историко-этнографические очерки. — М.—Л., 1955;
 Куль­ту­ра на­се­ле­ния Цен­траль­но­го Ал­тая в скиф­ское вре­мя. М.; Л., 1960;
 Куль­ту­ра хун­нов и нои­ну­лин­ские кур­га­ны. М.; Л., 1962;
 Си­бир­ская кол­лек­ция Пет­ра I. М.; Л., 1962.

Переиздания работ
 
  (Печатается по изданию: Руденко С. И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1955)

Примечания

Литература 
 Руденко // Большая российская энциклопедия
 
 Этнография народов СССР. — Л., 1971;
 С. И. Руденко и башкиры. — Уфа, 1998;
 Жизненный путь, творчество, научное наследие С. И. Руденко и деятельность его коллег. — Барнаул, 2004;
 Платонова Н. И. Годы репрессий в жизни С. И. Руденко: сравнительный анализ архивных источников // Известия Алтайского государственного университета. Сер. История. — 2008. — Вып. 4/2.
 Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954—1989.
 Алымов С. С., Подрезова С. В. Этнос на карте: географическое воображение школы Ф. К. Волкова // Этнографическое обозрение. — 2017. — № 5. — С. 93—95.

Ссылки 
 

Археологи СССР
Антропологи СССР
Этнографы СССР
Археологи Российской империи
Антропологи Российской империи
Мемуаристы СССР
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИИМК РАН
Члены Русского географического общества до 1917 года
Преподаватели Томского государственного университета
Сотрудники Государственного Русского музея
Заключённые Белбалтлага
Учёные, репрессированные в СССР